Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Mexico 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Rogier Wassen 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (primo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)
 Marcello Craca (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker (quarti di finale)

 Ramón Delgado (semifinali)
 Guillermo Cañas (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Mexico 1997